Ammi trachycarpum är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch. och Pierre Edmond Boissier. Ammi trachycarpum ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
trachycarpum